На́йджел де Йонг (, произношение ; родился 30 ноября 1984, Амстердам) — нидерландский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Найджел — сын нидерландского футболиста Джерри де Йонга и воспитанник футбольного клуба «Аякс». В октябре 2002 года он дебютировал в основной команде «Аякса». Он быстро завоевал уважение и стал любимцем болельщиков. После нескольких успешных лет в клубе де Йонг перестал быть игроком основного состава и редко появлялся на поле.

В январе 2006 года он перешёл в немецкий «Гамбург». В составе немецкого клуба был одним из ключевых игроков. Своей неуступчивостью и умением плотно (а иногда и жёстко) опекать соперника и «держать зону» он заслужил уважение и коллег по цеху, и болельщиков. За два с половиной сезона в составе «динозавров» он провёл более 60 матчей в Бундеслиге. Однако все — и комментаторы, и игроки, и болельщики — отмечали, что де Йонг слишком часто переходит в матчах и тренировках за грань честной игры, стелясь в опасных жёстких подкатах, активно работая локтями на «втором этаже» в борьбе за верховой мяч и т. д.

В январе 2009 года перешёл из «Гамбурга» в «Манчестер Сити». В «Манчестер Сити» де Йонг стал безоговорочным игроком основы.

Де Йонг известен своей излишне жёсткой, а порой даже и грубой игрой на поле. В 2010 году он получил от английский болельщиков прозвище «Убийца ног» — за свою грубейшую игру. За 2010 год Найджел нанёс перелом ноги двум футболистам соперника: 3 марта, в товарищеском матче со сборной США де Йонг в грубом подкате нанёс тяжёлую травму полузащитнику американцев Стюарту Холдену, но к счастью, Стюарт успел восстановиться к ЧМ-2010. Во втором случае, в октябрьской встрече 7-го тура чемпионата Англии «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», нидерландский полузащитник нанёс игроку «Сорок» Хатему Бен Арфа двойной перелом, и при этом за этот эпизод де Йонг не получил от арбитра встречи Мартина Аткинсона за свой проступок даже жёлтой карточки. Тем не менее, всё-таки наказание для полузащитника нашлось, причём весьма с неожиданной стороны: де Йонг был исключён из состава сборной Нидерландов на отборочные матчи чемпионата Европы 2012 года со сборными Молдавии и Швеции 8-го и 12-го октября 2010 года соответственно. Главный тренер сборной Нидерландов Берт ван Марвейк пояснил причины своего отказа взять футболиста на октябрьские матчи: «Найджел зашёл слишком далеко. Сожалею по поводу случившегося, потому что в данной ситуации нет победителей. Бен Арфа получил серьёзную травму, де Йонгу досталась изрядная доля критики, а я вынужден буду обходиться без одного из своих ведущих игроков в предстоящих важных матчах. Я недолго думал над своим решением. Подкат де Йонга был неприемлем. Ранее он уже отмечался подобными действиями, и я обсуждал с ним эту проблему. Но на этот раз он явно переборщил. Я не думаю, что могу гордиться своим решением. Это печальная история для всех её участников». Но главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини поддержал игрока: «Не хочу комментировать то, что де Йонга не вызвали в сборную, это дело Федерации футбола Нидерландов. Но как его клубный тренер я хочу сказать, что Найджел полностью конкурентоспособен, он отличный футболист. Я его искренне поддерживаю».

На чемпионате мира 2010 года де Йонг запомнился своим каратистским прыжком: в финале первенства он прямой ногой атаковал игрока испанской сборной Хаби Алонсо, ударив того шипами в грудь.

При том, что де Йонг достаточно жёсткий и неуступчивый футболист, удаления он получает довольно редко. Последний раз он увидел перед собой красную карточку ещё играя за «Гамбург» в 2006-м году.

В последний день трансферного окна 31 августа 2012 года перешёл в Милан за 3,5 млн фунтов.

1 февраля 2016 года «Милан» сообщил о расторжении контракта с Найджелом де Йонгом. Соглашение 31-летнего голландца с миланским клубом, было разорвано по обоюдному согласию.

3 февраля 2016 года стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». 31 августа 2016 года «Лос-Анджелес Гэлакси» и де Йонг расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

31 августа 2016 года перешёл в турецкий клуб «Галатасарай», с которым подписал контракт на 2 года. 5 января 2018 года «Галатасарай» расторг по обоюдному согласию контракт с де Йонгом.

5 января 2018 года Найджел подписал контракт с «Майнцем». С немецким клубом хавбек заключил соглашение до конца сезона.

В июле 2018 года де Йонг перешёл в катарский клуб «Аль-Ахли».

Карьера в сборной 
31 марта 2004 года Найджел дебютировал в сборной Нидерландов в товарищеском матче против Франции. На чемпионате мира 2006 он не смог принять участие из-за травмы колена.

Представлял свою страну на первенстве континента-2008, где «оранжевую» сборную называли одним из главных фаворитов ЧЕ. Групповую стадию Нидерланды прошли на одном дыхании, разгромив действующих чемпионов мира итальянцев (3:0), экс-чемпионов мира французов (4:1) и сборную Румынии (2:0). Однако в драматичном матче в 1/4 финала нидерландцы сенсационно в дополнительное время уступили сборной России 1:3 и вылетели из турнира. Так получилось, что тогдашний наставник россиян — нидерландец Гус Хиддинк — переиграл своих соотечественников по всем статьям.

Зато на ЧМ-2010 де Йонг вместе с ван Боммелом составили отличную связку опорных полузащитников, во многом благодаря их надёжной, цепкой (а порой и грубой) игре «Оранжевые» дошли до финала, в котором уступили испанцам 0:1.

Личная жизнь 
Найджел женат на девушке суринамского происхождения, которую зовут Вайнона.

Статистика

Достижения 
  «Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2003/04
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2005

  «Манчестер Сити»
 Чемпион Англии: 2011/12
 Обладатель Кубка Англии: 2011
 Бронзовый призёр английской Премьер-лиги: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Англии: 2012

  Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира 2010
 Бронзовый призёр чемпионата мира 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Лос-Анджелес Гэлакси»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Аль-Шахания»